Запорожская область Украины включает в себя населённых пунктов — 955, в том числе:
 сельских — 918;
 городских — 37, в том числе:
 посёлков городского типа — 23;
 городов областного значения — 5;
 городов районного значения — 9;

В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по административно-территориальным единицам: 5 районам.. Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2001 года

Районы

Бердянский район

Васильевский район

Запорожский район

Мелитопольский район

Пологовский район

См. также 
 Города Запорожской области

Примечания 

Списки населённых пунктов Украины